Limitless (série de televisão)

Sem Limites (filme), filme com Bradley Cooper e Robert De Niro, com título original de Limitless

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema